Een voorwerp dat iets anders kenmerkt of identificeert
 attribuut (beeldende kunst), een symbolisch voorwerp of figuur dat aan een persoon of dier wordt toegevoegd om hun herkenbaarheid te verbeteren
 attribuut (voorwerp), een voorwerp dat kenmerkend is voor bijvoorbeeld een sport, beroep of status
 Een kenmerk of eigenschap
 attribuut (filosofie), sinds de scholastiek de term voor een essentiële eigenschap of het kenmerk van een ding; daarnaast ook de eigenschap die aan een substantie toegekend wordt
 attribuut (informatica), de formele aanduiding voor een eigenschap of kenmerk, zoals dat in een databank wordt opgeslagen
 attribuut (taalkunde), een bepaling die iets zegt zegt over een direct volgend of voorafgaand zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord.